Седнев (Седнёв) — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Седнёв, Александр Сергеевич (род. 1973) — белорусский футболист, тренер.
 Седнёв, Анатолий Сергеевич (род. 1967) — советский и белорусский футболист, арбитр.
 Седнев, Георгий Михайлович (1904—1943) — советский подпольщик, командир партизанского соединения.
 Седнёв, Иван Дмитриевич (1881—1918) — лакей детей Николая II и официант царской семьи.
 Седнёв, Леонид Иванович (1903—?) — помощник повара царской семьи в ссылке.

Топоним 
 Седнев — посёлок городского типа в Черниговском районе Черниговской области.